Финно-угорский может относиться к
 финно-угорским языкам,
 финно-угорским народам.